Арсла́нова — татарская фамилия; женская форма фамилии .

Известные носительницы  Арсланова, Дина Габдрахимовна (род. 1953) — советская журналистка.
 Арсланова, Закия Шайдулловна (1919—2012) — артистка Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.